Ву́лиця Софі́ї Ру́сової — назва вулиць у різних населених пунктах України. Назва на честь українського педагога і громадської діячки С. Ф. Русової.

Вулиця Софії Русової — вулиця у місті Києві.
 Вулиця Софії Русової — вулиця у місті Ковелі.
 Вулиця Софії Русової — вулиця у місті Чернігові.

Вулиці, названі на честь людей
Вулиці в Україні, названі на честь жінок